het Italiaanse woord voor plein:

Florence
Piazza della Signoria
Piazzale Michelangelo

Pisa
Piazza dei Miracoli
Piazza dei Cavalieri

Rome
Piazza San Pietro (Sint-Pietersplein)
Piazza Albania
Piazza Barberini
Forum Boarium
Piazza Campo de Fiori
Piazza del Campidoglio 
Piazza della Minerva 
Piazza Navona
Piazza Venezia 
Piazza Scanderbeg
Piazza di Spagna
Piazza del Popolo

Siena
Piazza del Campo

Venetië
Piazza San Marco (San Marcoplein)

Overig Italië
Piazza Armerina - stad op Sicilië
Piazza Brembana - plaats in Lombardije

Nederland
Piazza (Eindhoven) - overdekt winkelcentrum in de binnenstad van Eindhoven
Piazza Céramique - gebouwenensemble in Maastricht

Personen met de naam Piazza
Adeodato Giovanni Piazza (1884-1957), Italiaans kardinaal

Overige
Piazza (motorfiets), een historisch motorfietsmerk